

Codici 
 SYS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Saskylach (Russia)
 SYS – codice ISO 639-3 della lingua sinyar, una delle lingue sudanesi centrali

Informatica 
 .sys – estensione del nomefile nei sistemi operativi Microsoft Windows e DOS
 SYS – una distribuzione Linux
 SYS – comando esterno DOS e Microsoft Windows 9x per rendere avviabile un volume
 SYS (abbreviazione di system) – comando del BASIC Commodore per lanciare l'esecuzione di codice macchina da una locazione di memoria specificata

Musica 
 Sys – album di Sys Bjerre del 2012

Pagine correlate 
 Sis